Винсент Ричардс (; ,  — , ) — американский теннисист. 
 Семикратный чемпион турниров Большого шлема в мужском парном разряде и двукратный чемпион США в смешанном парном разряде.
 Олимпийский чемпион 1924 года в одиночном и мужском парном разряде.
 Четырёхкратный чемпион США среди профессионалов в одиночном разряде и семикратный в парах.
 Четырёхкратный обладатель Кубка Дэвиса со сборной США
 Член Международного зала теннисной славы с 1961 года.

Спортивная карьера

Любительская карьера 
Винсент Ричардс родился в семье известного в своё время бегуна Эдварда Ричардса. Его брат Реймонд тоже пошёл в лёгкую атлетику, а сам Винни начал свою спортивную карьеру с бейсбола, но быстро перешёл на теннис. Уже в 1918 году, в пятнадцать лет, он стал самым юным победителем чемпионата США в паре с Биллом Тилденом, бывшим на десять лет старше. В финале они обыграли соперников, которым было по 38 лет. В этом же году он стал самым молодым игроком, выигравшим матч на чемпионате США в мужском одиночном разряде.

В 1919 году Ричардс стал чемпионом США в помещениях в одиночном и парном разрядах и чемпионом США в смешанном парном разряде (с Мэрион Зиндерстейн), а на следующий год — чемпионом США на грунтовых кортах. Начиная с 1921 года он уже входил в десятку лучших теннисистов мира. Они с Тилденом завоевали второй совместный титул на чемпионате США, а на следующий год стали чемпионами в третий раз. В 1922 году Ричардс в паре с Тилденом выступил за сборную США в матче вызова (финал года) против австралийцев. Хотя Ричардс и Тилден свою встречу проиграли (той же паре О'Хара-Вуд—Паттерсон, которую победили в финале чемпионата США), американцы победили 4-1.

Завоевав в 1923 году второе звание чемпиона США в помещениях, Ричардс достиг пика любительской карьеры в 1924 году. В этот год он выиграл Уимблдонский турнир в мужском парном разряде (с Фрэнком Хантером) и чемпионат США в смешанном парном разряде (с Хелен Уиллс-Муди), а в финале Кубка Дэвиса нанёс два поражения соперникам из Австралии в одиночных играх. Однако главного успеха он достиг на Олимпиаде в Париже. Ему удалось завоевать три Олимпийских медали, из них две, в одиночном и мужском парном разрядах (с Хантером), высшего достоинства. В обоих финалах ему противостоял представитель страны-организатора Анри Коше (в парном разряде — с Жаком Брюньоном), но заокеанского гостя это не смутило. В миксте партнёршей Ричардса была Мэрион Джессап (в девичестве Зиндерстейн), с которой они уже становились чемпионами США, но в финале они не смогли одолеть другую американскую пару, Хейзел Хочкисс-Уайтмен и Ричарда Норриса Уильямса. Этот сезон он закончил на втором месте в мировой и американской теннисной иерархии.

В следующие два года Ричардс добавил к списку своих наград ещё две победы в мужском парном разряде на чемпионате США и звание чемпиона Франции 1926 года в мужских парах, которое он завоевал с Говардом Кинси, победив в финале Коше и Брюньона. Также он ещё два раза выигрывал со сборной США Кубок Дэвиса, к 23 годам став его четырёхкратным обладателем. Оба раза он участвовал только в матчах пар с Уильямсом и дважды победил, сначала Жана Боротра и Рене Лакоста, а затем Брюньона и Коше. В одиночном разряде на чемпионате США 1926 года он стал самым удачливым среди американцев, дойдя до полуфинала перед тем, как проиграть Боротра в пяти сетах, тогда как Тилден уступил Коше ещё в четвертьфинале.

Участие в финалах турниров Большого шлема

Мужской парный разряд (7+2) 
 Победы (7)

 Поражения (2)

Смешанный парный разряд (3) 
 Победы (2)

 Поражение (1)

Профессиональная карьера 
Одновременно с игрой в теннис Ричардс посещал Фордхемский университет, а затем факультет журналистики Колумбийского университета. В 1921 году он стал заместителем редактора спортивного раздела газеты «Yonkers Statesman» и три года вёл в ней колонку, посвящённую спорту.

В конце 1926 года, после окончания основных турниров любительского сезона, Ричардс, журналистскую карьеру которого прервало решение Ассоциации лаун-тенниса США о запрете на получение денег от газетных публикаций теннисистами-любителями, предпринял неожиданный для многих шаг и присоединился к профессиональному теннисному турне, сформированному спортивным антрепренёром Чарльзом Пайлом. В это время Ричардсу было только 23 года. В турне, помимо него, участвовала звезда женского тенниса Сюзанн Ленглен, одна из ведущих американских теннисисток Мери Браун, четвёртый номер во французском национальном рейтинге Поль Фере, профессиональный теннисный тренер Гарви Снодграсс и выигравший с Ричардсом Открытый чемпионат Франции Говард Кинси. Тур начался с выступления в «Медисон-сквер-гарден» в присутствии 13 тысяч зрителей, которое открыл матч Ричардса против Фере, закончившийся убедительной победой американца 6-3, 6-4. В дальнейшем на протяжении всего турне матчи Ричардса с одним из трёх мужчин-соперников открывали вечер, а за ними следовала игра Ленглен с Браун. Ричардс заработал участием в турне хорошие по тем временам деньги, но в конце его ждал удар со стороны лаун-теннисной ассоциации: в феврале 1927 года, составляя список лучших игроков США, руководство ассоциации решило снять с него статус любителя и не включать в иерархию за 1926 год, где он должен был бы занять первое место. В ответ Ричардс объявил, что возглавит бунт честных профессионалов против «фальшивых любителей» и осенью 1927 года организовал первый чемпионат США по теннису среди профессионалов, который сам и выиграл, победив Кинси в финале. Тем временем в его отсутствие сборная США проиграла французам финальный матч Кубка Дэвиса, и этот же результат повторялся следующие три года.

После короткого турне по Дальнему Востоку в конце 1927 года Ричардс в июле 1928 года появился в Европе. Вначале он сыграл товарищеский матч против лидера французского любительского тенниса Анри Коше, проиграв в трёх сетах, а потом начал серию матчей против ведущего европейского профессионала Карела Кожелуга. Ричардс проиграл первые три матча турне, но взял реванш в финале второго чемпионата США среди профессионалов, победив мастера игры от обороны Кожелуга на травяном корте. В дальнейшем турне, продолжавшееся в США, сложилось в пользу Кожелуга, выигравшего 15 матчей из двадцати. На следующий год Кожелуг снова выиграл их тур, на этот раз более короткий, а также победил Ричардса в пятисетовом финале третьего профессионального чемпионата США. Ричардс также проиграл и финал профессионального чемпионата Южных штатов в Палм-Спрингс выходцу из Южной Африки Брайану Нортону, вскоре отказавшемуся от статуса профессионала. В 1930 году, однако, он выиграл и в Палм-Спрингс, и в Нью-Йорке, став уже трёхкратным чемпионом США среди профессионалов, хотя и проиграл Кожелугу последующую серию матчей 4-2. В октябре он объявил об уходе из профессионального тенниса из-за проблем с ногами.

Уход Ричардса оказался недолгим. Он стал теннисным тренером, открыв собственную школу, но присоединение к профессионалам Билла Тилдена побудило его уже в январе 1931 года вернуться к соревнованиям. В мае он всухую проиграл Тилдену, бывшему в прекрасной форме, короткую серию матчей, потом занял третье место в круговом турнире с участием Тилдена, Кожелуга и Фрэнка Хантера и, наконец, снова встретился с Большим Биллом в финале чемпионата США среди профессионалов, но опять уступил в трёх сетах. В парном разряде он сумел завоевать третий титул подряд. В начале января следующего года он в отсутствие Тилдена выиграл новый профессиональный турнир, чемпионат США среди профессионалов в помещениях. В дальнейшем его успехи в этом сезоне были скромными: он проиграл Кожелугу, неудачно выступил в круговом турнире с участием Тилдена и ряда других ведущих теннисистов и наконец выбыл из борьбы уже в четвертьфинале чемпионата США среди профессионалов. В 1933 году состав участников чемпионата США был слабей обычного, турнир проводился на траве, и Ричардс, мастер игры у сетки, выиграл его, не отдав соперникам ни одного сета. Он также завоевал свой четвёртый чемпионский титул в парах. После этого он победил в парном разряде и на чемпионате США среди профессионалов в помещениях, открывавшем новый сезон, а в одиночном разряде проиграл в финале Тилдену. Затем он присоединился к большому турне, главными звёздами которого были Тилден и перешедший в профессионалы Элсуорт Вайнз. В одиночном разряде в ходе этого турне он выглядел бледно, но в паре с Вайнзом одержал победу над Тилденом и Брюсом Барнсом. В продолжение сезона он принял участие в нескольких турнирах, обычно выбывая в четверть- или полуфинале (в частности, в полуфинале чемпионата США он проиграл Кожелугу на грунтовом корте).

После автомобильной аварии в начале 1936 года, вынудившей его пройти операцию обоих бёдер, Ричардс уже не входил в число ведущих игроков-профессионалов в одиночном разряде. В этом году он стал тренером сборной Австралии в Кубке Дэвиса. Однако в парах он ещё оставался грозным соперником, что и доказал в 1937 и 1938 годах, добавив к своему списку титулов ещё две победы на чемпионате США. Ричардс продолжал выступать ещё много лет, в том числе в годы войны в показательных матчах в госпиталях и на военных базах, и выиграл свой последний крупный турнир на профессиональном чемпионате США 1945 года в паре с ветераном Тилденом; ему в это время было 42 года, Тилдену — 52.

По окончании игровой карьеры Винсент Ричардс занял должность директора отдела спортивного оборудования в компании «Dunlop». Он умер в 1959 году, вскоре после избрания в Национальный зал теннисной славы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Винни Ричардс на сайте Международного зала теннисной славы 
 

Теннисисты США
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Олимпийские чемпионы по теннису
Олимпийские чемпионы от США
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Обладатели Кубка Дэвиса
Члены Международного зала теннисной славы